Il termine C15 o C-15 può riferirsi a:

 McDonnell Douglas YC-15 – un aereo
 Connettore IEC C15 – connettore polarizzato, tripolare. Usato nei cavi elettrici.
 C-15 – il nome di uno degli androidi presenti nella serie di Dragon Ball.
 C15 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante Rubinstein della difesa francese
 Carbonio-15, isotopo del carbonio
 C15 – denominazione canadese del fucile di precisione McMillan Tac-50
 C15 – una font visibile a 3 punti disegnata da Cira Viggiano nel 2008
 C15 – tomba dell'antico Egitto